Wolfgang Treu ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Treu (Politiker) (vor 1492–1540), österreichischer Politiker, Bürgermeister von Wien
 Wolfgang Treu (Kameramann) (1930–2018), deutscher Kameramann